German Masters 2014 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 29 januari och 2 februari 2014 i Tempodrom i Berlin, Tyskland. 

Ding Junhui vann sin tionde rankingtitel efter att ha besegrat Judd Trump med 9–5 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande (allting i Euro):
Vinnare: 80 000
Tvåa: 35 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 10 000
Sista 16: 5 000
Sista 32: 3 000
Sista 64: 1 500
Högsta break, TV-sänt: 4 000
Maximumbreak, ej TV-sänt: 2 976

Totalt: 337 976 EUR

Kval
Kvalet till turneringen spelades 11–12 december 2013 i Barnsley Metrodome, Barnsley, England. De 64 vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Externa länkar
 snooker.org

2014 i Tyskland
Snookersäsongen 2013/2014
2014